московское направление в 1812 году
 московское направление в годы гражданской войны
 московское направление в годы Великой Отечественной войны